Příjmení Rufer, přechýleně Ruferová, nosí více různých významných osobností:

 Adam Rufer (* 1991) – český lední hokejista
 Josef Rufer (1893–1985) – rakouský muzikolog, hudební pedagog, publicista a kritik
 Martin Rufer (* 1999) – český klavírista
 Wynton Rufer (* 1962) – novozélandský fotbalista